Les Fiancés est un film muet français réalisé par Louis Feuillade et sorti en 1907.

Liens externes

Film français sorti en 1907
Film français en noir et blanc
Film muet français
Film réalisé par Louis Feuillade